Julien Ellis-Plante (né le  à Sorel-Tracy, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de gardien de but.

Carrière de joueur 

Après avoir joué quatre saisons avec les Cataractes de Shawinigan dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il commence sa carrière professionnelle en 2006 dans la Ligue américaine de hockey avec le Moose du Manitoba, le club-école des Canucks de Vancouver qui l’ont repêché en  (189e au total) en 2004.

Pendant trois saisons, il joue avec le Moose du Manitoba et avec les Salmon Kings de Victoria de l'East Coast Hockey League.

Lors de la saison 2009-2010, il joue avec les Wings de Kalamazoo et les Jackals d'Elmira de l'East Coast Hockey League.

Le , il est repêché par le Caron et Guay de Trois-Rivières au tout premier rang lors du repêchage universel de la Ligue nord-américaine de hockey. La journée même, il signe un contrat avec l’équipe.

Le , il est échangé à l'équipe de sa ville natale, le HC Carvena de Sorel-Tracy. Le , il signe un contrat avec l'équipe.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Trophées et honneurs personnels 
Ligue de hockey junior majeur du Québec
 2003-2004 : remporte le trophée Raymond-Lagacé remis à la recrue défensive et nommé dans l’équipe d'étoiles des recrues.
 2004-2005 : nommé dans la première équipe d'étoiles.
Ligue canadienne de hockey
 Nommé dans la deuxième équipe d'étoiles en 2005.
ECHL
2008 : participe au Match des étoiles avec l'association nationale.
Ligue nord-américaine de hockey
 2010-2011 : remporte le Trophée de la recrue défensive.
 2011-2012 : remporte le trophée Claude-Larose remis au joueur le plus utile à son équipe, le Trophée du meilleur gardien de but et élu dans l'équipe d'étoiles.

Notes et références 

Naissance en janvier 1986
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Salmon Kings de Victoria
Joueur des Wings de Kalamazoo (ECHL)
Joueur des Jackals d'Elmira
Joueur des Cataractes de Shawinigan
Joueur des Draveurs de Trois-Rivières (LNAH)
Joueur du HC Carvena de Sorel-Tracy
Gardien de but de hockey sur glace
Naissance à Sorel-Tracy